Hällnäs kan syfta på:

 Hällnäs – en tätort i Vindelns kommun, Västerbottens län
 Hällnäs municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i  Degerfors landskommun, Västerbotten 1937–1962
 Hällnäs, Umnäs – en by i Stensele socken, Storumans kommun
 Hällnäs, Kyrkslätt – en by i Kyrkslätts kommun, Nyland, Finland
 Hällnäs, Vörå – en by i Vörå kommun, Österbotten, Finland
 Hällnäs sanatorium – en sjukvårdsinrättning vid Hällnäs i Vindelns kommun
 Hällnäsmodellen – en typ av järnvägsstationshus

Se även
Hållnäs